Mount Ayr ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mount Ayr (Indiana) im  Newton County
 Mount Ayr (Iowa) im Ringgold County
 Mount Ayr (Kansas), Township im Osborne County